22-й конгресс Германского шахматного союза состоялся в 1922 году в Бад-Эйнхаузене.

Участвовали только немецкие мастера. Победителем снова (как и в 21-м конгрессе) стал Э. Пост. Турнирная интрига сохранялась до последнего тура. Лидировали Пост, Вагнер и Шлаге, имевшие по 6½ очков. На пол-очка от них отставал Карльс. В заключительный день Пост победил аутсайдера турнира Цандера, его конкуренты потерпели поражения: Шлаге от другого аутсайдера Хесса, а Вагнер от Карльса. В результате Карльс вышел на чистое 2-е место. Шлаге и Вагнера догнал Антце, выигравший у Грубера.

Из других участников нужно упомянуть опытнейшего П. Леонгардта. Он блестяще сыграл с победителями турнира, но растерял слишком много очков в партиях с аутсайдерами.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры в Германии
1922 год в шахматах
Спортивные соревнования в Северном Рейне-Вестфалии